Фінальний турнір з водного поло на літніх Олімпійських іграх 1952 року проводився тільки серед чоловіків.

Медалісти

Збірна СРСР 
Збірна СРСР з водного пола складалась з 13 гравців. Вони забили 38 голів, але відомі прізвища тільки чотирьох бомбардирів.
Головний тренер: Кузнецов Вадим Андрійович, Дмитрієв Іван Петрович.
 Збірна: Вадим Бубок, Борис Гойхман, Анатолій Єгоров, Лев Кокорін, Ігор Лібель, Олександр Лиференко, Петро Мшвенієрадзе, Валентин Прокопов, Микола Простяков, Євген Семенов, Юрій Теплов, Віталій Ушаков, Юрій Шляпін

Підсумкова таблиця

Посилання 
 International Olympic Committee medal database 

Змагання на літніх Олімпійських іграх 1952
1952